Charleswood est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Charleswood, communauté résidentielle de Winnipeg, Manitoba
Charleswood, ancienne circonscription provinciale du Manitoba
Charleswood, banlieue résidentielle de Calgary, Alberta

Voir aussi
Charleswood—St. James—Assiniboia—Headingley, circonscription électorale fédérale du Manitoba

Homonymie de toponyme